Студень:
 Студень (холодец) — блюдо из сгустившегося от охлаждения мясного или рыбного бульона с кусочками мяса или рыбы.
 Студень — село на Украине в Малинском районе Житомирской области.
 Студень — славянское название ноября, декабря или января. См.: Древнеславянский календарь.
 «Студень» — четвёртый студийный альбом российской группы «Кровосток».

См. также 
 Студни в химии — структурированные гомогенные системы, заполненные жидкостью, каркас которых образован молекулами высокомолекулярных соединений.